Unione Nazionale (ha-Ihud ha-Leumi) – partito politico israeliano
 Unione Nazionale – partito politico italiano fondato nel 1924 da Giovanni Amendola
 Unione Nazionale – gruppo parlamentare italiano formatosi nell'Assemblea Costituente da fuoriusciti dal Fronte dell'Uomo Qualunque
 Unione Nazionale (Nasjonal Samling) – antico partito politico norvegese
 Unione Nazionale (União Nacional) – antico partito politico portoghese
 Unione Nazionale (Unión Nacional) – partito politico spagnolo